Feist steht für:

 Feist (Oper), Oper von Jury Everhartz
 Feist-Sektkellerei

Feist ist der Familienname folgender Personen:
 Carsten Feist (* 1969), deutscher Politiker
 Christian Feist (* 1980), deutscher Schauspieler
 Emil Feist (1924–1987), deutscher Clown und Schauspieler
 Felix E. Feist (1910–1965), US-amerikanischer Fim- und Fernsehregisseur
 Franz Feist (1864–1941), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Gene Feist († 2014), US-amerikanischer Dramaturg und Theaterleiter
 Günter Feist (1929–2014), deutscher Kunsthistoriker in der DDR
 Harry Feist (1903–1963), österreichischer Schauspieler
 Hendrik Feist (* 1983), deutscher Basketballspieler
 Hermine Feist (1855–1933), deutsche Porzellansammlerin
 Hertha Feist (1896–1990), deutsche Tänzerin und Choreografin
 Julia Feist (* 1989), deutsche Wasserspringerin
 Karl Feist (1876–1952), deutscher Pharmazeut
 Leo Feist (1869–1930), US-amerikanischer Musikverleger
 Leslie Feist (* 1976), kanadische Sängerin und Gitarristin, siehe Feist (Sängerin)
 Lucas Feist (15. Jh.), Dresdner Ratsherr und Bürgermeister
 Manfred Feist (1930–2012), SED-Funktionär der DDR, Bruder von Margot Honecker
 Margot Feist, verh. Margot Honecker (1927–2016), kommunistische Jugendfunktionärin der DDR
 Margot Feist-Altenkirch (1923–2011), deutsche Politikerin (SED), MdZK

 Rainer Feist (1945–2007), deutscher Admiral
 Raymond Feist (* 1945), US-amerikanischer Schriftsteller
 Sabine Feist (* 1985), deutsche Christliche Archäologin
 Sigmund Feist (1865–1943), deutsch-jüdischer Philologe und Pädagoge
 Thomas Feist (* 1965), deutscher Politiker der CDU, Vorsitzender des Bundesverband Kulturarbeit in der evangelischen Jugend
 Walter Feist (1907–nach 1977), deutscher Rennrodler
 Werner Feist (1919–?), deutscher Straßenbauer und Politiker (LDPD)
 Werner David Feist (1909–1998), deutsch-kanadischer Fotograf und Graphik-Designer
 Wolfgang Feist (* 1954), deutscher Diplomphysiker, Leiter des Passivhaus Instituts

Siehe auch:
 Faist, Faißt und Feißt
 der Feiste
 Feistzeit
 Ganz Schön Feist